Als Eschdorf werden vor allem in Nordwestdeutschland und den angrenzenden Niederlanden Dörfer bezeichnet, die auf der Eschflur entstanden sind.
Diese Dörfer gehören zum Siedlungstyp der Eschsiedlung.

Eschdorf ist der Name von:

 Eschdorf (Dresden), Ortsteil der Dresdner Ortschaft Schönfeld-Weißig 
 Eschdorf (Rudolstadt), Ortsteil der Stadt Rudolstadt in Thüringen 
 ein Ort innerhalb der Gemeinde von Esch-Sauer in Luxemburg

Siehe auch:
 Drubbel